Вальверде-де-Ме́рида (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида.  Занимает площадь 52 км². Население — 1153 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса